aaskoprakever
 roodhalskoprakever
 roodpootkoprakever